Schiller est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Julius Schiller (1580-1627), astronome allemand ;
 Friedrich von Schiller (1759-1805), poète et écrivain allemand ; 
 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937), philosophe britannique d'ascendance allemande ;
 Josef Schiller (1877-1960), psychologue dont l'abréviation botanique standard est J. Schiller ;
 Leon Schiller de Schildenfeld (1887-1954), directeur de théâtre polonais ;
 Karl Schiller (1911-1994), universitaire et homme d'État allemand ;
 Herbert Schiller (1919-2000), sociologue et auteur critique de l'impérialisme culturel ;
 Heinz Schiller (1930-2007), pilote automobile suisse (1 GP de Formule 1) ;
 Nota Schiller (1937-), rabbin orthodoxe israélien, d'origine américaine, Rosh yeshiva de la Yechiva Ohr Somayach, à Jerusalem ;
 Eric Schiller (1955-2018), joueur d'échecs et linguiste américain ;  
 Phil Schiller (1960-), vice-président d'Apple ;
 Mathieu Schiller (1979-2011), bodyboardeur français.

Divers 
 Le prix Schiller, prix littéraire suisse.
 Université Friedrich Schiller d'Iéna
 Institut Schiller, institut germano-américain d'économie politique
 Schiller, bateau à aubes naviguant sur le lac des Quatre-Cantons, en Suisse.
 Schiller, groupe de musique électronique allemand mené par le DJ et compositeur Christopher von Deylen.

Patronyme germanique